

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Étienne Sapey, (1771-1863), homme politique français ;
 Joseph Sapey-Triomphe (1897-1956), sculpteur français ;
 Louis-Charles Sapey, (1769-1857), homme politique français.

Cours d'eau
 Le Sapey, rivière française du nord du massif central qui coule dans le département de l'Allier.

Fortification 
 Le fort du Sapey, sur le sommet du même nom dans les Alpes.

Homonymie de patronyme